Collegio elettorale di Caltanissetta – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1921
Collegio elettorale di Caltanissetta – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Caltanissetta – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005